Lego Racer var en produktlinje produceret af den danske legetøjskoncern LEGO, der indbefattede racerbiler og racerløb.

Det første sæt udkom i 1975 med en Formel 1-model. Temaet startede dog først rigtigt i 2001 med en serie mini racerbilier, der blev fremstillet af få større legoklodser. Sættene inkluderede også en affyringsmekanisme, der kunne bruges til at køre bilerne afsted.

Over tid har temaet udviklet sig og er blevet bragt mere på linje med andre lego-temaer, mens det stadig opfordrer til racerløb. Det har også inkluderet en række modeller af virkelige sportsvogne og racerbiler som bl.a. Lamborghini Gallardo og Ferrari FXX.

I 2012 blev temaet indstillet, og blev i 2015 erstattet med den nye serie Lego Speed Champions, der har et lignende logo.

Sæt

Speed Racer 

Lego Speed Racer er baseret på bilmodeller fra filmen af samme navn.

Tiny Turbos

Power Racers

Ferrari 
Lego Racers Ferrari sæt bygger på Ferraris bilmodeller.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Racer på Brickset

Racers